Schwarze Sonne steht für:
 Schwarze Sonne, nationalsozialistisches Symbol
 Schwarze Sonne (Vogelflug), ein durch Vögel ausgelöstes Naturschauspiel
 Sol niger, Ergebnis der ersten Stufe des alchemistischen Opus magnum; siehe Alchemie #Opus magnum

Werktitel:
 Schwarze Sonne (Rüdiger Sünner), Sachbuch und Dokumentarfilm von Rüdiger Sünner
 Schwarze Sonne (Dokumentation), britischer Dokumentarfilm, 2005 
 Schwarze Sonne, ein Lied des deutschsprachigen Musikprojekts E Nomine
 Schwarze Sonne, ein Lied der Gruppe Schwarzer Engel; siehe Schwarzer Engel (Band)

Die schwarze Sonne steht für:
 Die Schwarze Sonne (Hörspielserie), Hörspielserie 
 Die Schwarze Sonne (Band), finnisches Black-Metal-Einmannprojekt